Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара — победители турнира.

Посев 

  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Давид Марреро /  Марсело Мело (Финал)

<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
<li>  Доминик Инглот /  Трет Конрад Хьюи (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2014